Odznaka „10 lat w Służbie Narodu” – ustanowiona 1954
 Odznaka „20 lat w Służbie Narodu” – ustanowiona 1964
 Odznaka „30 lat w Służbie Narodu” – ustanowiona 1974
 Odznaka „W Służbie Narodu” – ustanowiona 1974
 W Służbie Narodu (miesięcznik) – oficjalny organ prasowy Służby Cywilnej Narodu